

Chimica 
 OH- – formula chimica dello ione idrossido.  Composti per esempio da Al(OH)3 esempio di questo minerale è la Bauxite.

Codici 
 OH – codice vettore IATA di Comair
 OH – codice ISO 3166-2:NA di Omaheke (Namibia)
 OH – codice ISO 3166-2:US dell'Ohio (Stati Uniti)

Musica
 Oh – singolo di Ciara del 2005, dall'album Goodies.

Persone
Oh Ban-Suk – calciatore sudcoreano
Oh Beom-Seok – calciatore sudcoreano
Oh Eun-seok – schermidore sudcoreano
Oh Eun-Sun – alpinista sudcoreana
Oh Eun-young – modella sudcoreana
Oh Ha-na – schermitrice sudcoreana
Oh Hye-ri – taekwondoka sudcoreana 
Oh Jae-Suk – calciatore sudcoreano
Oh Jang-Eun – ex calciatore sudcoreano
Oh Jin-hyek – arciere sudcoreano
Oh Kyo-moon – arciere sudcoreano
Oh Se-jong – pattinatore di short track sudcoreano
Oh Sang-eun – tennistavolista sudcoreano
Oh Sang-uk – schermidore sudcoreano
Oh Se-hun – cantante e attore sudcoreano
Oh Se-keun – cestista sudcoreano
Oh Seok-Jae – ex calciatore sudcoreano
Oh Seung-hwan – giocatore di baseball sudcoreano
Oh Su-hyun, nota anche con il nome anglicizzato di Su Oh – golfista australiana di origini sudcoreane
Oh Yeon-Kyo – calciatore sudcoreano
Oh Yoon-Kyung – ex calciatore nordcoreano
Oh Yun-hee – schermitrice sudcoreana
Sandra Oh – attrice e doppiatrice canadese

Sigle 
 OH – sigla dell'Ordine ospedaliero di San Giovanni di Dio (Ordo Hospitalarius)
 OH – targa automobilistica del circondario dello Holstein Orientale (Germania)

Altro
Oh – esclamazione che esprime gioia, dolore, meraviglia, compassione, paura, stupore.

Pagine correlate 
 Oh!